Tamburini – famiglia italiana di organari
 Alessandro Tamburini – scrittore, insegnante e sceneggiatore italiano
 Augusto Tamburini – medico e psichiatra italiano
 Antonio Tamburini – basso-baritono italiano
 Dolores Tamburini (1911-1977) – montatrice cinematografica italiana
 Fabio Tamburini – giornalista italiano 
 Fortunato Tamburini – cardinale italiano
 Juri Tamburini – calciatore italiano
 Giovanni Tamburini – organaro italiano
 Lorenzo Tamburini – truccatore italiano
 Marco Tamburini – trombettista e compositore italiano
 Massimo Tamburini – tecnico e designer italiano
 Michelangelo Tamburini – religioso gesuita italiano
 Pietro Tamburini – teologo e giurista italiano
 Roberto Tamburini – pilota motociclistico italiano
 Rolando Tamburini – politico italiano
 Serena Tamburini – musicista, compositrice e docente italiana
 Stefano Tamburini – fumettista italiano
 Tullio Tamburini – militare e gerarca fascista italiano

Pagine correlate 
 Tamburi (disambigua)
 Tamburo (disambigua)
 Tamburino